Эмалахлени (Emalahleni) — местный муниципалитет в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР). Административный центр — Эмалахлени. Название муниципалитета в переводе означает «Угольное место».

Примечания 

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга